Amager Strand (metrostation) - Metrostation in Kopenhagen
 Amager Strandpark - park in Kopenhagen, naamgever van bovenstaand station
 Amager - Deens eiland, deel behorend tot de gemeente Kopenhagen